Krummsee bezeichnet

 Krummsee (Kreis Ostholstein), See in Schleswig-Holstein
 Krummsee (Bezirk Kufstein), See in Tirol
 Krummsee (Malente), Ortsteil der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Krummsee (Jürgenstorf), Ortsteil der Gemeinde Jürgenstorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern